Зайцевский — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Зайцевский, Ефим Петрович (начало XIX века — 1860) — русский поэт.

Топоним 
 Зайцевский — посёлок в Севском районе Брянской области.
 Зайцевский — до 1973 года название посёлка Кировский в Красноармейском районе Самарской области.

См. также 
 Зайцев
 Зайцевка
 Зайцево